La parella formada per l'alemanya Laura Siegemund i la russa Vera Zvonariova eren les defensores del títol però Siegemund va renunciar a participar-hi a causa d'una lesió.

La taiwanesa Hsieh Su-wei va recuperar el número 1 del rànquing de dobles, superant la seva parella Elise Mertens, després de la derrota de Barbora Krejčíková en primera ronda.

La parella formada per l'australiana Samantha Stosur i la xinesa Zhang Shuai van guanyar el segon títol de Grand Slam juntes. En el cas de Stosur, aquest fou el quart títol de dobles de Grand Slam, i d'aquests el segon US Open, destacant el fet que l'anterior el va aconseguir l'any 2005, setze anys abans. En la final van derrotar la jove parella estatunidenca formada per Coco Gauff i Caty McNally.

Caps de sèrie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (quarts de final)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (3a ronda)
  Nicole Melichar-Martinez /  Demi Schuurs (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Luisa Stefani (semifinals)
  Veronika Kudermetova /  Bethanie Mattek-Sands (3a ronda)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (semifinals)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (3a ronda)

  Jeļena Ostapenko /  Vera Zvonariova (renúncia)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (quarts de final)
  Coco Gauff /  Caty McNally (final)
  Nadiia Kichenok /  Raluca Olaru (3a ronda)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (2a ronda)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (campiones)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (quarts de final)
  Ellen Perez /  Květa Peschke (2a ronda)
  Aleksandra Krunić /  Nina Stojanović (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins 

2021
US Open